Princezna Josephine Dánská, hraběnka z Monpezat, (Josephine Sophia Ivalo Mathilda, * 8. ledna 2011 Kodaň) je členka dánské královské rodiny. Princezna Josephine je čtvrté a nejmladší dítě dánského korunního prince Frederika a korunní princezny Mary, a sedmým vnoučetem královny Markéty II. Dánské a prince Henrika. Princezna Josephine má tři starší sourozence – prince Christiana, princeznu Isabellu a své dvojče prince Vincenta. Josephine je pátá v řadě na dánský trůn po svém otci a starších sourozencích, princi Christianovi, princezně Isabelle a jejím starším dvojčeti.

Narození 
Narodila se v sobotu 8. ledna 2011 v 10:56, 26 minut po svém bratrovi princi Vincentovi, v kodaňské nemocnici Rigshospitalet. Po svém narození vážila 2,55 kg a měřila 46 cm. Na počest jejího narození bylo v Dánsku vypáleno 21 dělových ran a byly vyvěšeny státní národní vlajky po celé zemi.

Křtiny 
Společně se svým bratrem byl pokřtěna 14. dubna 2011 v Kodani v kapli kostela Holmen. Malá princezna byla celým jménem pokřtěna Josephine Sophia Ivalo Mathilda. Její třetí jméno, Ivalo, je grónské. Pochází z oblasti Qaanaaq, kde její otec hlídkoval s hlídkou Sirius a znamená „šlacha“. Princezna Josephine má šest kmotrů:
 Princezna Marie Dánská (její teta z otcovy strany)
 Princ Karel, vévoda z Castro
 Patricia Bailey (její teta z matčiny strany)
 hrabě Bendt Wedell
 Birgitte Handwerk
 Josephine Rechner (přítelkyně Mary)

Jména 
 Josephine – jedná se o populární dánské jméno
 Sophia – z řečtiny, znamená „moudrost“
 Ivalo – populární grónské jméno
 Mathilda – staré německé jméno, které je populární v Austrálii

Veřejné vystupování a vzdělávání 
Dne 3. srpna 2014, během oficiální návštěvy rodiny v Grónsku, se Josephine, její rodiče a sourozenci, zúčastnili výsadby stromů v novém topolovém háji Qaqortoq, Ivalos og Miniks Poppellund, pojmenovaném po Josephine a jejím bratrovi, kteří jsou svým grónským jménem v Grónsku známí.

15. srpna 2017 zahájila Josephine a její dvojče školu ve Tranegårdsskolen v Gentofte - stejné veřejné škole jako její starší sourozenci.

Tituly 
 8. ledna 2011 – Její královská Výsost princezna Josephine Dánská, hraběnka z Monpezat

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 
 Genealogie Leo van de Pas
 Oficiální stránky

Glücksburkové
Josefína Dánská
Hraběnky z Monpezat
Josefína Dánská
Dvojčata z Dánska
Narození v roce 2011
Narození 8. ledna
Narození v Kodani
Žijící lidé
Ženy